Гарун:

Имя
 Гарун Абул-Фарадж — пророк в исламе, брат пророка Мусы (Моисея); отождествляется с библейским первосвященником Аароном.
 Гарун Аль-Рашид (766—809) — правитель Абассидского халифата с 786 по 809.

Фамилия
 Гарун, Алесь (1887—1920) — белорусский поэт, писатель и публицист.

См. также 
 Харун (значения)